

Patronyme 

 Arthur Adamov (1908-1970), de son vrai nom Arthur Adamian, un auteur et écrivain dramatique français ;
 Grigori Adamov (1886-1945), un écrivain de science-fiction soviétique ;
 Philippe Adamov (1956-2020), un auteur et dessinateur français de bandes dessinées ;
 Roman Adamov (1982-), un footballeur russe.

Toponyme

Adamov, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Adamov, une commune du district de České Budějovice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Adamov, une commune du district de Kutná Hora, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie